Die 50. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1946/47 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Biel-Bienne.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

1947
Fußballsaison 1946/47